Golești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Golești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea 
 Golești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea 
 Golești (Ștefănești), Dorf im Kreis Argeș
 Golești (Bălilești), Dorf im Kreis Argeș
 Schitu Golești, Gemeinde im Kreis Argeș